Elgé bezeichnet:
 den Markennamen des ehemaligen belgischen Automobilherstellers Lambin et Gendebien
 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Roger-Louis Maleyre

Siehe auch:
 LG